

Cinema 
 Maschere e pugnali (Cloak and Dagger) – film del 1946 diretto da Fritz Lang
 La finestra sul delitto (Cloak and Dagger) – film del 1984 diretto da Richard Franklin

Fumetto 
 Cloak e Dagger – coppia di supereroi dell'Universo Marvel

Televisione 
 Cloak & Dagger – serie televisiva statunitense basata sui personaggi Marvel

Musica 
 Cloak and Dagger – album dei The Upsetters del 1973
 Cloak & Dagger – traccia dell'album Photo-Finish di Rory Gallagher del 1978
 Cloak and Dagger – traccia dell'album Human Racing di Nik Kershaw del 1984
 Cloak & Dagger – traccia dell'album Headless Cross dei Black Sabbath del 1989
 Cloak & Dagger – album dei Wet Wet Wet (con il nome di Maggie Pie & The Impostors) del 1992

Letteratura 
Cloak and Dagger – romanzo di Tom Clancy del 2002